Катарина Среботник и Даниел Нестор са победители от Острелиън Оупън 2011, но и двамата не могат да защитават титлата си, след като партньорите им получават контузии. Бетани Матек Сандс и Хоря Текъу печелят трофея след победа с 6 – 3, 5 – 7, [10 – 3] над Веснина / Паеш.

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Майк Брайън (1 кръг)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (отказват се преди началото на турнира)
  Мария Кириленко /  Даниел Нестор (отказват се преди началото на турнира)
  Лиса Реймънд /  Рохан Бопана (четвъртфинал)
  Елена Веснина /  Леандер Паеш (финал)
  Саня Мирза /  Махеш Бхупати (полуфинал)
  Андреа Хлавачкова /  Айсам-ул-Хак Куреши (четвъртфинал)
  Бетани Матек Сандс /  Хоря Текъу (шампиони)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия